Magia por Contágio (contagious magic no original) é como Sir James George Frazer, em seu livro The Golden Bough (1922), classificou um dos grandes tipos de magia por simpatia. A magia por contágio se baseia no conceito de que coisas que estiveram juntas devem permanecer assim para sempre, mesmo quando separadas. Dessa forma, o que acontecer a uma dessas coisas também deve acontecer às outras. Então, na magia do contágio, o mago pode tentar agir sobre uma pessoa agindo sobre algo que a pertenceu.

Magia